Corozal kan syfta på:

Belize 

 Corozal (distrikt), distrikt, 
 Corozal Town, ort,

Colombia 

 Municipio Hato Corozal, ort, Casanare, 
 Corozal (kommun), Sucre, 
 Corozal (kommunhuvudort), Sucre,

Honduras 

 Corozal (ort), Atlántida,

Puerto Rico
Corozal, Puerto Rico